A görög labdarúgó-bajnokság első osztálya (görögül: Σούπερ Λίγκα Ελλάδα, magyar átírásban: Szúper Línga Eláda) a legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Görögországban. Jelenleg 16 csapat oda-visszavágós körmérkőzéses rendszerben versenyez a bajnoki címért.

Története

A bajnokság rendszere

Bajnokságok

Elnevezések 
 1927–1959: Panelínio
 1959–2006: A' ethnikí
 2006-tól: Szúper Línga

Külső hivatkozások 
 A Szúper Línga hivatalos oldala